Pierre Ferracci, un spécialiste des affaires sociales en France ;

 Marc Ferracci, économiste français, fils de Pierre Ferracci;

 François Ferracci, ancien joueur du Paris FC, frère de Marc Ferracci et fils de Pierre Ferracci ;

 René Ferracci, directeur artistique français ;

 Michel Ferracci-Porri, écrivain français ;

 François Ferracci, réalisateur, superviseur d’effets visuels, graphiste et storyboarder français ;

 Michel Ferracci (né le ), acteur français.

 Lorenzo Ferracci (né le ), artiste français.